Шорнсхайм () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Альцай-Вормс. Подчиняется управлению Вёррштадт. Население составляет 1606 человек (на 31 декабря 2009 года). Занимает площадь 8,91 км². Официальный код — 07 3 31 059.

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца